Blanche est un adjectif, un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Adjectif 
Blanche est le féminin de « blanc ».

Toponymie 

 La mer Blanche, vaste golfe de l’océan Arctique
 Plusieurs cours d'eau sont appelés la Blanche, voir 
 Odonymie
 La place Blanche à Paris
 La rue Blanche à Paris
Ces deux derniers lieux sont desservis par la station de métro Blanche, sur la ligne 2 du métro de Paris

Anthroponyme 
Blanche est un prénom féminin, fêté le 3 octobre, qui vient du germanique blank. Il a pour forme masculine Blanc.

Blanche est aussi un patronyme.

Prénom 
Le prénom Blanche signifie « clair ».

Variantes 
 catalan : Blanca
 croate : Blanka
 tchèque : Blanka
 anglais : Blanch, Blanche
 français : Blanche
 galicien : Branca
 allemand : Bianka
 hongrois : Bianka, Blanka
 italien : Bianca
 polonais : Bianka, Blanka
 portugais  : Branca
 roumain : Bianca
 slovaque : Blanka
 slovène : Blanka
 espagnol : Blanca

Sainte(s) 
 Blanche († vers 492), ou Gwenn Teir Bronn, probablement fille de Brychan de Brecknock, épouse de Fragan et mère de trois saints : Guethenoc, Jacut et Guénolé, martyre assassinée à Talgarth par les Saxons ; fêtée le 18 octobre.

Personnalités portant ce prénom 
 
 Blanche Albane (1886-1975), actrice de théâtre et de cinéma et épouse de l'écrivain Georges Duhamel 
 Blanche Baker (née en 1956), actrice américaine 
 Blanche Barretta (1855-1939), actrice française 
 Blanche Barton (née Sharon Densleyon en 1959), grande-prêtresse américaine de l'Église de Satan 
 Blanche Bates (1873-1941), actrice américaine 
 Blanche Beaume, artiste de music-hall et actrice de théâtre et de cinéma 
 Blanche Bingley (1863-1946), joueuse de tennis britannique 
 Blanche Calloway (1902-1978), chanteuse de jazz et chef d'orchestre américaine 
 Blanche Charlet (1893-1985), agent secret du Special Operations Executive (SOE), section F 

  
  
 Blanche de Castille (1188-1252), épouse de Louis VIII, reine de France 
 , nom de deux des filles de Louis IX de France 
  
 Blanche de Valois (1316-1348), épouse de Charles IV du Saint-Empire, empereur germanique 

 Blanche Estival, actrice française 
 Blanche Gardin, humoriste et comédienne française qui utilise son prénom comme nom de scène 
 Blanche Gauthier (1884-1960), comédienne et chanteuse québécoise
 Blanche Grant (1874-1948), artiste américaine
 Blanche Guichou (née en 1956), productrice française 
 Blanche Hanalis (1915-1992), scénariste américaine 
 Blanche Hoschedé ou Blanche Hoschedé Monet (1865-1947), peintre et modèle français 
 Blanche Lamontagne-Beauregard (1889-1958), femme de lettres québécoise 
 Blanche Lemco (née en 1923), architecte canadienne 
 Blanche Lincoln (née en 1960), femme politique américaine, ancienne sénatrice démocrate de l'Arkansas 
 Blanche Marie Visconti (1425-1468), fille illégitime de Filippo Maria Visconti, duc de Milan, et d'Agnès du Maine 
 Blanche Maynadier (1923-2004), écrivaine et femme de lettres française 
 Blanche Montel (1902-1998), actrice française 
 Blanche Moria (1859-1927), sculptrice française 
 Blanche Odin (1865-1957), aquarelliste française 
 Blanche Oelrichs (1890-1950), poétesse, scénariste et actrice de théâtre américaine, connue sous le pseudonyme de Michael Strange 
 Blanche Payson (1881-1964), actrice américaine 
 Blanche Pierson (1842-1919), actrice française 
 Blanche Ravalec, actrice française 
 Blanche Raynal, actrice française
 Blanche Reverchon (1879-1974), médecin et psychanalyste français 
 Blanche Selva (1884-1942), pianiste, pédagogue et compositrice française
 Blanche Sewell (1898-1949), monteuse américaine 
 Blanche Stuart Scott (1885-1970), aviatrice américaine 
 Blanche Sweet (1896-1986), actrice américaine 
 Blanche Toutain (1874-1932), actrice française 
 Blanche Wittmann (1859-1913), célèbre patiente hystérique du docteur Jean-Martin Charcot, surnommée « la reine des hystériques »

Personnage de fiction portant ce prénom 
 Blanche DuBois, dans la pièce de théâtre américaine Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams (1947)

Surnom 
 Humbert aux Blanches Mains, premier comte de Savoie

Personnalités portant ce patronyme 

 August Blanche (1811-1868), romancier et homme d'État suédois
 le docteur Esprit Blanche (1796-1852), psychiatre français ayant soigné Nerval et Gounod
Émile Blanche (1820-1893), fils d'Esprit Blanche, aliéniste français
Jacques-Émile Blanche (1861-1942), fils d'Émile Blanche, portraitiste des grandes figures du 
 Emmanuel Blanche (1880-1946), aquarelliste français
 Francis Blanche (1921-1974), acteur et humoriste français
 Jean-Luc Blanche (1958-2006), violeur multirécidiviste français, le « routard du viol »
 Jean-Pierre Blanche (1927-2023), peintre français
 John Blanche, illustrateur britannique de Warhammer 40,000
 Roland Blanche (1943-1999), acteur français

Œuvres

Littérature et bande dessinée
 Blanche : roman de Raymonde Vincent (1939)
 Blanche ou l'oubli : roman de Louis Aragon (1967)
 Blanche : roman de Patrice Pluyette (2006) 
 Blanche : série de bande dessinée d'origine coréenne, éditée en France par Wetta WorldWide 
 Blanche est le  de la série de bande dessinée Balade au bout du monde
 La Blanche : roman de Serge Dalens

Télévision 
 Blanche, feuilleton télévisé québécois de Charles Binamé (1993).
 Blanche, série télévisée d'animation réalisée par les Films de la Perrine (2006).

Cinéma 
 Blanche, film français de Walerian Borowczyk (1971).
 Blanche, film français de Bernie Bonvoisin (2002)

Musique 
 Une blanche est en solfège une note dont la durée est égale à 2 temps.
 Blanche (née en 1999), chanteuse belge.
 Blanche'', album de Mari Hamada (2000).

Divers 
 Blanche, un groupe de folk et de musique country des États-Unis
 Page Blanche, une héroïne de bande dessinée
 Pages blanches, annuaire des particuliers
 Blanche, une figure de note, en solfège
 , dans le monde de l'édition ou de la mode
 Bière blanche, bière brassée avec une forte proportion de froment non malté.
 La « blanche », drogue, cocaïne langage commun, figure qui désigne la poudre blanche que sniffent, en « rails », les cocaïnomanes
 Arme blanche

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français